У Данској постоји 78 насељених острва, ако се узме у обзир да Ертхолмене укључује 2 насељена острва (Кристијансе и Фредериксе). Линде припада Лангеланду, док Скале припада Феје острву.

Острва су поређана по броју становника, рачунато од 1. јануара 2013. године.

1 Укључујући Линде острво
2 Укључујући Скале острво

Спољашње везе 

Географија Данске
Данска